epidemia
 Plaga (powieść)
 Plaga (film)
 Plaga (album)

Zobacz też